Andrea Ichino – economista italiano, fratello di Pietro
 Pietro Ichino – giurista, giornalista e politico italiano, fratello di Andrea